Coruripe pode ser:

em Alagoas (Brasil)
Coruripe, município 
Rio Coruripe
Associação Atlética Coruripe 

Ver também

Desambiguações de topônimos